La teoria del Heartland pren el seu nom de la paraula anglesa Heartland, que és usada en geografia per denotar la part central d'un territori. La teoria va ser desenvolupada pel geògraf i polític anglès Halford John Mackinder (1861-1947), i posteriorment per James Fairgrieve, i postulava que el domini d'una àrea concreta d'Euràsia permetria dominar-lo.

Aquesta àrea es troba entre l'Àsia Central i l'Europa Oriental, i està rodejada d'una franja intermèdia on es troben terra i mar. La teoria estableix que en aquesta zona el poder terrestre tindria un avantatge major enfront del domini marítim per la seva inaccessibilitat per mar, l'aprofitament dels ràpids mitjans de transport terrestre i per l'explotació dels recursos de l'àrea. La nació que aconseguís conquerir-la es transformaria en una potència mundial.

Aquesta teoria es va desenvolupar influïda per la fascinació que tenia Mackinder pel creixement del poder rus.

Referències 
 Tratado de geografía humana, Daniel Hiernaux. Antrophos editorial, 2006.
  Teorías geopolíticas
  Principios de geopolítica y su aplicación al caso peruano

Vegeu també 
 Geopolítica

Geografia
Política